Günther Fritze - um comandante de U-Boot que serviu na Kriegsmarine durante a Segunda Guerra Mundial.
Fritz Albert Lipmann - um bioquímico estadunidense, nascido na Alemanha. 
Fritz Zbinden - um ciclista suíço.

Desambiguação